Löschau steht für:

 Löschau (Bautzen), Ortsteil von Bautzen in Sachsen

Löschau ist der Familienname folgender Personen:

 Siegbert Löschau (1929–2014), Minister für chemische Industrie der DDR